Quattro navi della United States Navy sono state battezzate USS Iowa, in onore del 29º Stato dell'Unione.

 –  monitore varato come  nel 1866; mai entrato in servizio, il suo nome fu modificato prima in USS Iowa, il 15 maggio 1869; fu venduto per essere smantellato il 27 settembre 1883
 – nave da battaglia, unica unità della sua classe, varata nel 1896 e impiegata durante la guerra ispano-americana.
 – nave da battaglia classe South Dakota impostata il 17 maggio 1920 e mai completata per l'entrata in vigore del Trattato navale di Washington
 – nave da battaglia, unità capoclasse della classe omonima varata nel 1942